L'état du Tamil Nadu est organisé en 38 districts:

Liste des districts

Références

Liens internes 
 Liste des districts de l'Inde

Tamil Nadu
Tamil Nadu